

Persone

Calciatori
 Dudu – pseudonimo di Adailton Luis Juvenal – calciatore brasiliano nato nel 1985.
 Dudu – pseudonimo di Eduardo Francisco de Silva Neto – calciatore brasiliano nato nel 1980.
 Dudu – pseudonimo di Eduardo Pereira Rodrigues – calciatore brasiliano nato nel 1992.
 Dudu – pseudonimo di Eduardo Rodrigues Souza – calciatore brasiliano nato nel 1991.
 Dudu – pseudonimo di Luís Eduardo Marques dos Santos – calciatore brasiliano nato nel 1997.
 Dudu – pseudonimo di Luiz Eduardo dos Santos Gonzaga – calciatore brasiliano nato nel 1990.
 Dudu – pseudonimo di Eduardo Feitoza Sampaio – calciatore brasiliano nato nel 1998.
 Dudu Aouate – calciatore israeliano.
 Dudu Biton – calciatore israeliano.
 Dudu Cearense – calciatore brasiliano.
 Dudu Figueiredo – calciatore brasiliano.
 Dudu Georgescu – calciatore rumeno.
 Dudu Omagbemi – calciatore nigeriano.
 Dudu Paraíba – calciatore brasiliano.

Altre persone
 Dudu – re di Akkad.
 Lugal-Kinishe-Dudu – re di Uruk.
 Emmanuel Dudu – artista nigeriano.
 Dudu Fisher – attore e musicista israeliano.
 Dudu França - cantante e attore brasiliano.

Altro
 564 Dudu – asteroide della fascia principale.
 Dudu – album di Tarkan.
 Sigla della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU.